Хаджабадінова Аліє Мідатівна — кримськотатарська співачка.

Біографія 
Народилася 21 липня 1990 року в с. Жовтень А. Р. Крим. Батько — Хаджабадінов Мідат Шевкієвич 1958 р. — інженер. Мати — Хаджабадінова Зєра Аблякімівна 1962 р. — лікар. З раннього дитинства захоплювалася музикою. У віці 8 років вступила в перший клас музичної школи смт Азовське по класу фортепіано. Окрім шкільних уроків музики додатково займалася вокалом у Чергєєва Асана. У 2000 році сім'я переїхала в Джанкой, АР Крим.

Освіта 
Закінчила Кримський інженерно-педагогічний університет за спеціальністю «Хорове диригування» м. Сімферополь

Творча діяльність 
Перший  виступ відбувся в 2001 році, у віці 11 років в м. Сімферополь на міжнародному фестивалі «Мелевше», де її відзначили відомі кримськотатарські артисти, що дало поштовх до подальшого розвитку.

 2005—2010 рр. — солістка ансамблю Бєльбєк, керівник Абібулаєв Мустафа Недімович.
 2007 р. — Перший сольний концерт «Сізлер ічунь» м. Сімферополь, Український театр.
 2007 р. — випуск першого альбому «Alie».
 2005 р. — Конкурс «Козацька байда» м. Тернопіль, дипломант
 2007 р. — Конкурс «Мінарети Солхата» м. Старий Крим, гран-прі
 2007 р. — Конкурс «Молода гвардія» м. Луганськ, 1 місце
 2008 р. — Міжнародний фестиваль хорової творчості «Зоряний Крим»,1 місцем
 2008 р. — Міжнародний конкурс «Урал моно» м. Уфа, 3 місце
 2008 р. — Міжнародний конкурс «От ири» Хакасія, 2 місце
 2009 р. — Міжнародний конкурс «Східний базар», 1 місце
 2012 р. — Запис першого кліпу на народну кримськотатарську пісню «Яг'ма яг'мур».
 2012 р. — Конкурс кліпів Meydan FM, 2 місце.
 2013 р. - м. Адана, Туреччина участь у Міжнародному фестивалі.
 2014 р. — участь в Міжнародному фестивалі м. Гданськ, Польща.
 2016 р. — по сьогоднішній день працює на телеканалі ATR. Продюсер авторської музичної програми «Canli studio», ведуча музичних новин на радіо MEYDAN.
 2017 р. — Black sea international folk festival Грузія, дипломант
 2017 р. — виступ у складі делегації дипломатичної групи від України в Грузії.
 2017 р. — виступ у Верховній раді України на святкуванні Дні культури кримських татар.

Редактор мультимедійних видань, менеджер проекту дубляжу мультфільмів.

Знімалася в кіно і телесеріалах:
 «Чужа молитва» (реж. Ахтем Сеітаблаєв) 2017 р.
 «Східні солодощі» або «Схід-Захід» 1, 2 сезон. Режисер Денис Оливній 2016 р., 2018 р

Посилання 
 
 

Кримськотатарські співаки
Уродженці Криму
Випускники вишів Сімферополя
Учасники проєкту «Голос країни»